Black Rock ( für Schwarzer Felsen) steht für:

 BlackRock, US-amerikanische Investmentgesellschaft

Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Black Rock (New Haven County, Connecticut)
 Black Rock (New London County, Connecticut)
 Black Rock (Hernando County, Florida)
 Black Rock (Humboldt County, Kalifornien)
 Black Rock (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Black Rock (Cumberland County, Maine)
 Black Rock (Hancock County, Maine)
 Black Rock (Knox County, Maine)
 Black Rock (Washington County, Maine)
 Black Rock (Berkshire County, Massachusetts)
 Black Rock (Bristol County, Massachusetts)
 Black Rock (Essex County, Massachusetts)
 Black Rock (Suffolk County, Massachusetts)
 Black Rock (Coos County, Oregon)
 Black Rock (Curry County, Oregon)
 Black Rock (San Juan County, Washington)
 Black Rock Island, Insel im St. Lawrence County, New York

sonstige:
 Black Rock (Western Australia), eine Felsinsel im Buccaneer-Archipel in Australien
 Black Rock (Nanarup), Western Australia
 Black Rock (Südgeorgien), eine Felsinsel im Archipel Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln, Südatlanktik
 Black Rock (Südliche Sandwichinseln), früherer Name von Tomblin Rock
 Black Rock (Heard und McDonald-Inseln), eine Felseninsel vor der Insel Heard, südlicher Indischer Ozean
 Black Rock (Namibia)
 Black Rock (Wilkesland), Hügel an der Knox-Küste des Wilkeslands, Ostantarktika
 Black Rock (Grenada), eine zu Grenada gehörende unbewohnte Insel der Kleinen Antillen in der Karibik

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Black Rock (Arkansas), im Lawrence County
 Black Rock (Connecticut), im Fairfield County
 Black Rock (Indiana), im Warren County
 Black Rock (Kentucky), im Grayson County
 Black Rock (Massachusetts), im Norfolk County
 Black Rock (New Mexico), im McKinley County
 Black Rock (New York), im Cayuga County
 Black Rock (Oregon), im Polk County
 Black Rock Farm, Stadtteil von Lynchburg, Virginia

in Australien:
 Black Rock (Victoria)

in Südafrika:
 Black Rock (Nordkap)

in Trinidad und Tabago:
 Black Rock (Trinidad und Tobago)

Sonstiges:
 Black Rock Desert, Wüste im US-Bundesstaat Nevada
 Black Rock (Film), US-amerikanischer Horror-Thriller
 Black Rock Extension Mine, Mine im Madison County, Montana
 Black Rock Meadows Mine, Mine im Teton County, Wyoming
 Black Rock Mountain State Park, Park im Rabun County, Georgia
 Black Rock State Park, Park im Litchfield County, Connecticut

im NRHP gelistete Objekte:
 Black Rock Bridge, in Mont Clare, Pennsylvania, ID-Nr. 88000735
 Black Rock Gardens Historic District, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 90001430
 Black Rock Historic District, in Bridgeport, Connecticut, ID-Nr. 79002658
 Black Rock Station Petroglyph Sites, in Milford, Utah, ID-Nr. 85003662

Siehe auch:
 Blackrock
 Black Rock Lake
 Black Rocks
 Noire Rock